Ce tableau fait la liste des plus grands centres commerciaux en France au regard de la superficie.

Glossaire 
Le  repartit l'ensemble des centres commerciaux de la métropole française et de l'outre-mer selon cinq formes.

Un centre commercial est dit « super régional » lorsque sa GLA dépasse les  ou lorsque le total des commerces et services est supérieur ou égal à 150. Les centres dont la surface est au-dessus des   et totalisant au moins 80 magasins et services sont appelés « centres commerciaux régionaux ».

La liste ci-dessous se limite à ces seules formes. Elle n'inclut donc pas les grands centres commerciaux dont la GLA est compris entre  ou comptabilisant plus de 40 magasins et services.

Liste 
Sauf mention contraire dans la colonne « Réf. », le classement et les sources sont issus de la liste des centres commerciaux du magazine LSA.

Centres commerciaux super régionaux

Centres commerciaux régionaux

Notes et références

Notes

Références

Sources

Voir aussi

Articles connexes 

 Centre commercial

  Liste des centres commerciaux en Île-de-France